Филюк Юрій Миколайович (нар.5 квітня 1982 року у місті Бендери, Молдова) — український підприємець та громадський діяч.

Життєпис 
Народився в 1982 році в м. Бендери, Молдова, у родині українців. 

У 1995 році із сім’єю переїхав в Івано-Франківськ. У студентські роки був активним учасником міжнародної організації AIESEC.  

У 2005 року переїхав до Київа, де з друзями заснував компанію у сфері кредитного брокериджу. 

У 2009 році повернувся до Івано-Франківська, де заснував компанію «23 ресторани», став одним з ініціаторів створення спочатку візуального стилю міста, а пізніше – ком'юніті  «Тепле Місто», що ініціює стратегію розвитку Івано-Франківська. 

Став автором ідеї та співзасновником створення громадського ресторану «Urban Space 100». Заклад спрямовує 80% прибутку на творчі громадські програми в Івано-Франківську. З моменту відкриття наприкінці 2014 року Urban Space 100 вже профінансував 65 проектів.

У 2018 році заснував «Промприлад. Реновація», де також працює у роді виконавчого директора.  

Член наглядової ради фонду «Повернись живим». 

У лютому 2022 став одним з фундаторів Координаційного Центру Забезпечення Супротиву, у м. Івано-Франківськ, що сконцентрував свою увагу на підтримці Збройних сил України, а також батальйонів територіальної оборони Івано-Франківська.

Примітки 

Підприємці